Juniorvärldsmästerskapen i tyngdlyftning 2022 var den 47:e upplagan för herrar och 27:e upplagan för damer av Juniorvärldsmästerskapen i tyngdlyftning. Tävlingen hölls i Heraklion i Grekland mellan den 2 och 10 maj 2022.

Medaljörer

Herrar

Damer

Medaljtabell
Endast medaljörer i totalen i varje viktklass.

Medaljörer i både totalen samt ryck och stöt inkluderade.

Lagranking

Herrar

Damer

Deltagande nationer
293 idrottare från 58 länder deltog i tävlingen.

  (2)
  (3)
  (9)
  (6)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (5)
  (7)
  (6)
  (11)
  (3)
  (1)
  (5)
  (20) (Värdland)
  (8)
  (4)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (5)
  (3)
  (5)
  (8)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (6)
  (10)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (12)
  (6)
  (1)
  (3)
  (6)
  (6)
  (2)
  (10)
  (7)
  (6)
  (18)
  (8)
  (2)
  (13)
  (2)
  (19)
  (6)
  (5)
  (1)

Tyngdlyftare från Ryssland och Belarus fick inte deltaga i tävlingen efter att ha blivit avstänga på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Flest deltagare

Referenser

Noter

2022
Internationella sportevenemang i Grekland
Sportåret 2022
2022 i Grekland